Příjmení Corr nosí více významných osobností:

 Andrea Corr (* 1974) – irská zpěvačka, textařka, herečka a členka folk-rockové skupiny The Corrs
 Caroline Corr (* 1973) – irská bubenice, zpěvačka a členka folk-rockové skupiny The Corrs
 Jim Corr (* 1964) – irský zpěvák, textař a člen folk-rockové skupiny The Corrs
 Sharon Corr (* 1970) – irská zpěvačka, skladatelka, hudebnice, televizní osobnost a členka folk-rockové skupiny The Corrs

Související články 
 The Corrs